Pellegrini hace referencia a:

Pellegrini (apellido), apellido italiano.

Toponimia 

Pellegrini (Buenos Aires), ciudad cabecera del anterior partido.
Avenida Pellegrini, arteria de la ciudad de Rosario, Argentina.
Carlos Pellegrini (Santa Fe), localidad de la provincia de Santa Fe.
Departamento Pellegrini, departamento de la provincia de Santiago del Estero.
Lago Pellegrini, reservorio de la provincia de Río Negro, Argentina.
Partido de Pellegrini, partido de la provincia de Buenos Aires.

Otros

Carlos Pellegrini,  desambiguación.